A Tale of Two Cities steht für:
 Eine Geschichte aus zwei Städten, Roman (1859) von Charles Dickens
 Bearbeitungen:
 A Tale of Two Cities (1910), Regie: William Humphrey (erste Verfilmung des Romans, Kurzfilm)
 A Tale of Two Cities (1917), Regie: Frank Lloyd (erste Verfilmung in abendfüllender Länge mit William Farnum)
 A Tale of Two Cities (1922), Regie: W. Courtney Rowden (erste britische Verfilmung)
 Flucht aus Paris (A Tale of Two Cities, 1935), Regie: Jack Conway (bekannteste Verfilmung)
 Zwei Städte (A Tale of Two Cities, 1958), Regie: Ralph Thomas (britischer Spielfilm mit Dirk Bogarde und Christopher Lee)
 A Tale of Two Cities (1958), romantisches Melodram (Konzertstück) von Arthur Benjamin
 A Tale of Two Cities (1965), zehnteilige britische Fernsehserie mit John Wood
 A Tale of Two Cities (1980), achtteilige britische Fernsehserie mit Paul Shelley
 Eine Geschichte zweier Städte (A Tale of Two Cities, 1980), Regie: Jim Goddard (britischer TV-Film mit Peter Cushing)
 A Tale of Two Cities (1989), Regie: Philippe Monnier (britisch-französische Fernsehproduktion in zwei Teilen mit John Mills)
 A Tale of Two Cities (Musical), Musicalumsetzung des Stoffs aus dem Jahr 2008